Стюарт (округ, Джорджія)
Стюарт (округ, Теннессі)